Le nom vernaculaire « oursin violet » est utilisé en français pour désigner plusieurs espèces d'oursins (échinodermes marins sphériques épineux), à partir de leur couleur. 

Ce nom est cependant ambigu car plusieurs espèces très différentes arborent cette couleur, et se voient affublés de ce nom : 

 Paracentrotus lividus, aussi appelé « oursin comestible » (comme Echinus esculentus) ou encore à tort « oursin femelle » (pour le distinguer de l'oursin noir, appelé quant à lui « oursin mâle », bien que tous deux soient des espèces à sexes séparés). Il s'agit d'un des oursins les plus courants de Méditerranée et d'Atlantique européen, et le plus consommé.

 Sphaerechinus granularis, aussi appelé « Oursin émoussé », « oursin bleu », « oursin à pointes blanches », « savonnette », ou encore « oursin lampion ». Il habite également en méditerranée et en Atlantique Est (notamment en France), mais est plus rarement observé.

 Strongylocentrotus purpuratus, aussi appelé « oursin pourpre » (justement pour le distinguer des oursins dits violets). Il habite le Pacifique Est, où il est très fréquent (Californie, Mexique).

 Centrostephanus rodgersii, appelé «  » en anglais. Il se trouve sur les côtes d'Australie et de Nouvelle-Zélande.

 Arbacia punctulata, appelé «  » en anglais. Il se trouve sur les côtes ouest de l'Atlantique (des États-Unis à la Guyane).

 

Il convient toutefois de noter que certaines autres espèces peuvent parfois être violettes (par exemple l'espèce tropicale Heterocentrotus mamillatus, même s'il est plus souvent rouge), et que les espèces citées ici peuvent souvent arborer d'autres couleurs, comme le vert pour Paracentrotus lividus ou le blanc pour Sphaerechinus granularis.

Voir aussi 
Oursin, Oursin vert, oursinade.

Echinoidea
Échinoderme (nom vernaculaire)